Jošje est un toponyme qui peut désigner :
Jošje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jošje, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.